Bohusch ist der Familienname folgender Personen:

 Birgit Reß-Bohusch (* 1942), deutsche Übersetzerin und Herausgeberin
 Ima Bohusch (* 1990), belarusische Tennisspielerin
 Karl Bohusch (* 1916), österreichischer Turner
 Stanislaw Bohusch (* 1983), ukrainischer Fußballtorhüter

Siehe auch:
 Bohus